Vömel ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Vömel (1897–1985), deutscher Kunsthändler und Galerist
 Annelise Vömel (1924–1991), deutsche Pflanzenbauwissenschaftlerin
 Johann Theodor Vömel (1791–1868), deutscher Altphilologe, lutherischer Theologe und Gymnasialdirektor
 Thomas Vömel (* 1968), deutscher Schriftsteller und Illustrator